Concilio de Orleans puede hacer referencia a alguno de los siguientes  concilios que tuvieron lugar en Orleans:

El Primer Concilio de Orleans en 511.
El Segundo Concilio de Orleans en 533.
El Tercer Concilio de Orleans en 538.
El Cuarto Concilio de Orleans en 541.
El Quinto Concilio de Orleans en 549.
El Sexto Concilio de Orleans en 621.
El Séptimo Concilio de Orleans en 1020.
El Octavo Concilio de Orleans en 1478.
El Noveno Concilio de Orleans en 1510.